Benešov heißen folgende geografischen Objekte:
 Benešov, Bezirksstadt (deutsch Beneschau) im Okres Benešov in Tschechien
 Benešov nad Ploučnicí, Stadt (deutsch Bensen) im Okres Děčín in Tschechien 
 Benešov nad Černou, eine Stadt (deutsch Deutsch Beneschau) im Okres Český Krumlov in Tschechien
 Benešov u Boskovic, eine Gemeinde (deutsch Beneschau) im Okres Blansko in Tschechien 
 Benešov u Semil, eine Gemeinde (deutsch Beneschau bei Semil) im Okres Semily in Tschechien 
 Benešov (Broumov), Ortschaft (deutsch Straßenau) von Broumov im Okres Náchod in Tschechien 
 Benešov (Černovice), auch Benešov nad Lipou genannt, Ortsteil von Černovice u Tábora im Okres Pelhřimov in Tschechien

Siehe auch:
 Dolní Benešov, Horní Benešov, Beneschau
 Beneschau (Adelsgeschlecht), ein altes böhmisches Geschlecht „z Benešova“